Das Challenge Bell 2013 war ein Damentennisturnier, das vom 7. bis 15. September 2013 in Québec parallel zum Tashkent Open 2013 stattfand. Beide Turniere gehörten zur Kategorie International der WTA Tour 2013.

Titelverteidigerinnen waren Kirsten Flipkens im Einzel sowie Tatjana Malek und Kristina Mladenovic im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in der Stadt Québec